Вало () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вало (ум. ок. 924) — граф Шалона с 918 из Первого дома де Вержи.
 Вало, Вилле (род. 1976) — финский музыкант, певец, композитор, фронтмен группы HIM.
 Вало, Даниэль (род. 1979) — словацкий гандболист.
 Ахола-Вало, Александр (1900—1997) — финский художник и мыслитель. См. также 
 Валло
 VALO-CD